Хетеньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Хетеньи, Геза (1894—1959) — венгерский врач.
 Хетеньи, Золтан (род. 1988) — венгерский хоккеист.
 Хетеньи, Иштван (1926—2008) — венгерский политик.
 Хетеньи, Эрнё (1912—1999) — венгерский тибетолог.